Little Cranberry Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Little Cranberry Lake (Annapolis), sjö i Nova Scotia, 
 Little Cranberry Lake (Halifax), sjö i Nova Scotia,